A szláv szó utalhat

a kora középkorban arra a számos törzsből álló népre, amelytől a szláv népek származnak
a szláv népekhez tartozó emberekre (például szláv lakosság)
a szláv nyelvekre összefoglalóan (például szláv jövevényszó)

Lásd még:
Szláv mitológia

 Szlávok (Slovania) 12 részes szlovák–ukrán, fantasy elemekkel ötvözött történelmi kalandfilm-sorozat (2021)